Supermax fue un canal de televisión infantil Checo.

Historia
Este canal fue creado en noviembre de 1994 y transmitía series para adolescentes y pre-adolescentes.

Pero en septiembre de 2004 , este canal fue reemplazado por el canal  Minimax.

Algunas series
Rugrats
Pinky y Cerebro
Animaniacs
¿Le temes a la oscuridad?

Véase también
Cablin
Locomotion
Magic Kids
Minimax (infantil)
The Big Channel

Canales de televisión desaparecidos
Cadenas de televisión infantiles